Cosimi ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Cosimi (* 1958), italienischer Choreograf und Tänzer
 Nicola Cosimi (1667–1717), italienischer Komponist und Violinist des Barock